Dorió, escriptor i crític grec 
 Dorió, músic probablement egipci o grec egipci